Edward Burd Hubley – politico statunitense
 Faith Hubley – regista, produttore e sceneggiatore statunitense
 John Hubley – fumettista, regista e illustratore statunitense
 Season Hubley – attrice statunitense
 Whip Hubley – attore statunitense